Бланко има више значења:
 Округ Бланко (Тексас)
 Бланко (Нови Мексико)
 Бланко (Тексас)